Хирлешть () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Філіпешть.
 Гирлешть () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Герчешть.